Лос Алтарес има више значења:

 Лос Алтарес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алтарес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Алтарес (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алтарес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алтарес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику